Чайковский, Александр:
 Чайковский, Александр Владимирович (род. 1946) — российский композитор, пианист, педагог и музыкально-общественный деятель.
 Чайковский, Александр Михайлович (1924—2008) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.